Лён жилковатый () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, 30—60 (70) см высотой. Корень деревянистый, стержневой, сильно ветвящийся (многоглавый). Стебли прямостоячие или при основании приподнимающиеся, цилиндрические, ребристые, ветвистыме (преимущественно в верхней части), густо облиственные в нижней части. Листья жёсткие, очерёдные, сидячие, ланцетные, 0,8—4 см длиной, 2—12 мм шириной, цельнокрайные, с 3—5 выдающимися жилками, острые (верхние листья на вершине с коротким шипиком).

Цветки пятичленные, гетеростильные, собраны в рыхлое, многоцветковое, ложнозонтичное цимозное соцветие, занимающее до трети стебля. Чашелистики шиловидно-заострённые, выше середины с железисто-реснитчатыми краями, вдвое короче лепестков, обычно 8—13 мм длиной. Лепестки голубые, не сросшиеся между собой, 15—25 мм длиной, с бледным или желтоватым ноготком. Плод — округлая коробочка, на вершине с коротким остроконечием, примерно вдвое короче чашелистиков, раскрывается 10 односемянными сегментами. Семена яйцевидные, уплощённые, бурые, блестящие, с изогнутым носиком, ослизняющиеся при увлажнении.

Цветение в июне—июле. Хромосомное число 2n = 18.

Распространение 
Европейско-югозападноазиатский лесостепной вид, распространённый на Кавказе, в Средней (Румыния) и Восточной Европе (южная половина европейской части России, Предкавказье и Крым), Средиземноморье (восток), Малой Азии (восток) и Иране.

Охрана 
Вид внесён в Красные книги субъектов России: Республика Башкортостан (охраняется в природном парке «Аслы-Куль» и памятнике природы «Урочище Мокрый овраг»), Курская (Центрально-Чернозёмный заповедник, памятник природы «Урочище „Петрова балка“»), Липецкая (заповедник «Галичья гора», памятник природы «Липовская гора») и Тамбовская (памятники природы «Осиновый Овраг», «Степь Лейхтенбергского») области.

В 2000—2012 годах был занесён в Красную книгу Пензенской области (как исчезнувший вид).

Таксономия 
,  2: 109, t. 105 (1803).

Синонимы

Внутривидовые таксоны 
   — ксерофильный подвид из Крыма и Северного Кавказа (более компактное и малоцветковое соцветие, более короткие чашелистики, всегда опушённые стебли в нижней половине и листья снизу, более узкие и густо расположенные листья).
   — разновидность из северного и центрального Ирана, отличается меньшими и одножилковыми листьями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

жилковатый
Флора Евразии